Shenshou es un género extinto monotípico de mamífero primitivo que vivió durante el Jurásico Medio en lo que ahora es China. Sus restos fósiles, cuatro especímenes de la especie tipo, Shenshou lui, bastante completos, especialmente el holotipo (LDN HMF2001), que es un ejemplar adulto, aparecieron en la Formación Tiaojishan, en la provincia de Liaoning.

Descripción 
Shenshou tiene el aspecto de una ardilla, aunque no tenga una relación próxima con estos animales, y su dentición nos indica una dieta omnívora. Debió pesar unos 300 g.

Taxonomía 
Shenshou se encontró junto a dos ejemplares de otro pariente próximo, Xianshou. El equipo que los describió presentó el siguiente cladograma:

Referencias 

Allotheria
Mamíferos extintos de Asia
Mamíferos del Jurásico
Animales extintos descritos en 2014